Engels voetbalelftal onder 20 (mannen)
Engels voetbalelftal onder 20 (vrouwen)